Beber steht für:

Orte:
 Beber (Bad Münder am Deister), Ortsteil von Bad Münder am Deister

Fließgewässer:
 Beber, rechter Zufluss der Emmer (Weser) nahe Eversen, Nieheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen, siehe Beberbach (Emmer)
 Beber (Leine), Zufluss der Leine (Aller) bei Heilbad Heiligenstadt (auch Beberbach)
 Beber (Oder), Zufluss der Oder (Rhume) bei Pöhlde (auch Pöhlder Bach)
 Beber (Ohre), Zufluss der Ohre

Beber ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrosius Beber, deutscher Komponist
 Eduard Beber, deutscher Fußballspieler
 Oskar Beber (1875–1964), deutscher Lehrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Wayang beber, Form des Wayang-Dramas mit Bildrollen
 Beberbach
 Bebber
 Bever